Gayton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Albert Gayton (1840-1923), marchand et homme politique canadien
Clark Gayton, multi-instrumentiste et compositeur américain
Clark Gayton (1712-1785), amiral britannique de la Royal Navy
Tony Gayton, producteur et dramaturge américain

Toponyme
Gayton, village du Merseyside
Gayton, village du Norfolk
Gayton, village du Northamptonshire
Gayton, village du Staffordshire
Gayton Engine, localité du Lincolnshire
Gayton le Marsh, village du Lincolnshire
Gayton le Wold, village du Lincolnshire
Gayton Thorpe, village du Norfolk

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme